Ринкон де Сан Херонимо има више значења:

 Ринкон де Сан Херонимо, Ел Енкуентро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ринкон де Сан Херонимо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику